

Aziende 
XL Airways France – compagnia aerea leisure francese
XL Axiata – azienda di telecomunicazioni indonesiana
XL Leisure Group – operatore turistico britannico che ha cessato le attività nel 2008

Codici 
 XL – codice vettore IATA di LATAM Airlines Ecuador

Musica 
 XL – gruppo musicale giapponese 
 XL – album discografico degli XL del 1998
 XL Recordings  – etichetta discografica

Altro 
 XL – nell'elettrotecnica, reattanza induttiva
 Atari XL – computer della famiglia Atari 8-bit
 XL – 40 nel sistema di numerazione romano
 XL – nelle taglie, abbreviazione di extra large 
 xL – mensile del quotidiano italiano la Repubblica
 XL Center – arena situata ad Hartford, nel Connecticut, Stati Uniti

Altri progetti